O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2011/12 foi a 21ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O HC Turquel sagrou-se campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2011-12/index_2011_2012.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2011-12/act_nacional/fem_final_11-12.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2011-12/act_nacional/fem_norte_11-12.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2011-12/act_nacional/fem_sul_11-12.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino